Жаррі — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Альфред Жаррі — французький письменник.